Ez a milliárdos lista a világ leggazdagabb embereit rangsorolja a Forbes magazin 2010. március 10-én közzétett adatai alapján.



A Forbes milliárdos lista 2010
Az alábbi lista a világ leggazdagabb milliárdosait állítja sorrendbe a Forbes magazin 2010. február 12-én rögzített adatai alapján, és nem tartalmazza az azóta bekövetkezett változásokat. A listán 1011 név szerepel. Jelenleg az Amerikai Egyesült Államokból van a legtöbb milliárdos a top 10-es csoportban, de India várhatóan hamarosan utoléri őket, és átveszik a vezetést a top 10-es élvonalban.

Kapcsolódó szócikkek 
 A Forbes magazin milliárdoslistája

Források

További információk
A világ leggazdagabb emberei: Top 50 milliárdosok (angol)
Hírek a milliárdosokról (angol)

Személyek listái
Milliárdosok
Gazdasági rekordok